Niemcy:
 Düne – wyspa
 Hohe Düne – dzielnica Rostocku

Inne:
 Herman Düne – nazwa francuskiego zespołu muzycznego Herman Dune do 2006

Zobacz też:
 Lotnisko Helgoland-Düne